

Ольшевка — село в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ольшевка — село в гміні Сошно Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ольшевка — село в гміні Сонськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшевка — село в гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшевка — село в гміні Леліс Остроленцького повіту Мазовецького воєводства